Termin GMD3 ima više značenja.
 Glikolipid 2-a-manoziltransferaza, enzim
 Spisak X faktor finalista (UK serija 9)